Belletto ist der Familienname folgender Personen: 

Al Belletto (1928–2014), US-amerikanischer Jazzmusiker und Bandleader
René Belletto (* 1945), französischer Schriftsteller